Mannar – jeden z 25 dystryktów Sri Lanki
 Mannar – zatoka na Oceanie Indyjskim, pomiędzy Półwyspem Indyjskim a wyspą Cejlon
 Mannar – miasto na Sri Lance
 Mannar (wyspa)

Zobacz też 
 
 Mannare